L'edizione 1993 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Göteborg.

Capocannoniere del torneo furono Henrik Bertilsson (Halmstads BK) e Mats Lilienberg (Trelleborgs FF), con 18 reti.

Classifica finale

Spareggi salvezza/promozione 
Agli spareggi salvezza/promozione vennero ammesse l'undicesima e la dodicesima classificata in Allsvenskan (Örebro SK e Degerfors IF) e le seconde classificate dei due gironi di Division 1 (Vasalunds IF e IFK Hässleholm).

Verdetti 
 IFK Göteborg campione di Svezia 1993.
 Örgryte IS e IK Brage retrocesse in Division 1.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1993
Campionato svedese di calcio